Вайльрод () — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчиняется административному округу Дармштадт. Входит в состав района Верхний Таунус. Население составляет 6.238 человека (на 2009 года). Занимает площадь 71,16 км². Официальный код — 06 4 34 013.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Гессена